Sihvola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1993), surfer finlandaise
Aukusti Sihvola (1895-1947), lutteur finlandais de lutte libre
 (1957-2012), philosophe et historien finlandais
 (né en 1984), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois